Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2016 — 9-я  женская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 8 европейских команд. Проходила с 6 февраля до 27 октября 2015 года.

Турнир 
Четыре команды присоединились с ЧЕ 2014:

Квалификационный турнир

1-й отборочный раунд

Группа А 
Матчи группы проходили в городе  Лонгви,(Франция)

Группа В 
Матчи группы проходили в городе  Загреб,(Хорватия)

2-й отборочный раунд

Группа C 
Матчи группы проходили в городе  Крефельд,(Германия)

Группа D 
Матчи группы проходили в городе  Риу-Майор,(Португалия)

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2016

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

2016
2016 год в водном поло